Il doppio del torneo di tennis Sybase Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jan-Michael Gambill e Scott Humphries che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Eric Taino 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Jared Palmer /  Nenad Zimonjić (semifinali)

 Pablo Albano /  Justin Gimelstob (primo turno)
 Jan-Michael Gambill /  Scott Humphries (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sybase Open 2000
ATP Tour 2000